Albert Hopkins ist der Name folgender Personen:

* Albert Cole Hopkins (1837–1911), amerikanischer Politiker
 Albert J. Hopkins (1846–1922), amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Al Hopkins (1889–1932), amerikanischer Old-Time-Musiker